Upland désigne : 
 Trois villes américaines :
 Upland, ville de Californie ;
 Upland, ville de l'Indiana ;
 Upland, borough de Pennsylvanie.

 Un massif montagneux allemand : 
 

 Autres
 Upland, un jeu vidéo.

Références 

Homonymie de toponyme